Der Name Memnon bezeichnet

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Memnon (Mythologie)
 ein Grieche im Dienste des Achämenidenreich im 4. Jahrhundert v. Chr., siehe Memnon von Rhodos
 einen makedonischen Feldherren Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert v. Chr., siehe Memnon (Stratege)
 einen griechischen Historiker, siehe Memnon von Herakleia
 einen Asteroiden, siehe (2895) Memnon
 zwei altägyptische Monumentalstatuen, siehe Memnonkolosse
 eine Kurzgeschichte und einen ersten Romantitel Voltaires, siehe Memnon – Histoire orientale
 eine 1907 begründete Zeitschrift für Kunstgeschichte: Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-Geschichte des Alten Orients
 ein Frachtschiff der Agamemnon-Klasse (1929)
Siehe auch:
 Memnun